Tadeusz Stanisław Wróbel (1886-1974) – polski architekt;
 Tadeusz Wróbel (1910-1987) – polski pedagog;
 Tadeusz Wróbel (1926-2012) – polski inżynier.